Nordhäuser bedeutet:
 Einwohner der Stadt Nordhausen
 ein Kornbrand aus der Stadt Nordhausen

Siehe auch: